Eston kan syfta på:

 Eston (efternamn)
 Eston, England – en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Eston (förnamn)
 Eston, Kanada – en ort i Saskatchewan, Kanada
 Eston, Sydafrika – en ort i KwaZulu-Natal, Sydafrika